Jesse Puts (1994) – nuotatore olandese
 Kevin Puts (1972) – compositore statunitense
 Vera Puts (1958) – attrice belga